Rzymska wiosna pani Stone – powieść autorstwa Tennessee Williamsa
 Rzymska wiosna pani Stone – film z 1961 roku z Vivien Leigh i Warrenem Beatty
 Rzymska wiosna pani Stone – film z 2003 roku z Helen Mirren i Olivierem Martinezem.